Farthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Farthmann (1933–2016), deutscher Chirurg in Freiburg
 Friedhelm Farthmann (1930), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Fartmann